Кристоф Сотен (; 23 декабря 1958, Нант) — французский , . Главный научный сотрудник Лаборатории реактивного движения при Калифорнийском технологическом институте, руководитель Лаборатории планетарной геологии и геодинамики при Нантском университете (2004—2007).

Биография 
Родился в Нанте 23 декабря 1958 года.

Высшее образование получал в Нанси, где изучал геофизику в Университете Нанси и инженерную геологию в . В 1983 году получил степень доктора философии по геофизике в , в 1986 году — степень доктора наук () в Университете Париж VII.

С 1981 по 1982 год работал в , затем в 1983 году — консультантом в нефтяной компании Total. С 1983 по 1985 год — научным сотрудником Парижского института физики Земли.

С 1986 по 1988 год работал научным сотрудником Брауновского университета, затем поступил преподавать в Университет Париж-юг XI, где проработал до 1993 года. После этого устроился преподавателем в Нантский университет (в отпуске с 2007 года).

С 1996 по 2001 год был профессором .

С 2001 года — член Бюро долгот.

В 2003 году стал членом Международной академии астронавтики.

С 2004 по 2007 год возглавлял Лабораторию планетарной геологии и геодинамики при Нантском университете. Под его руководством лаборатория стала одной из ведущих в своей области во Франции.

В 2007 году пришёл в Лабораторию реактивного движения при Калифорнийском технологическом институте, где сначала стал старшим научным сотрудником, а с 2012 года — главным научным сотрудником по исследованию Солнечной системы и редактором журнала «».

В 2009 году в соавторстве с Оливье Грассе () и Габриэлем Тоби () издал книгу «Планетология. Геология планет и спутников» ().

В 2012 году в честь Кристофа Сотена назвали открытый 12 августа 2001 года астероид 54963.

Сотен принимал участие в таких миссиях, как «Кассини-Гюйгенс», «Марс-экспресс», «Венера-экспресс» и «BepiColombo». Является автором более 90 публикаций в рецензируемых научных журналах. Разработал модели тепловой эволюции для ряда планет и спутников.

Среди приоритетных научных интересов Кристофа Сотена внутреннее строение и динамика планет и ледяных спутников, экзопланеты и геология Титана.

Награды 
  (2004, 2009, 2009 годы)
 Кавалер ордена Академических пальм (2007 год)
 Медаль Ранкорна—Флоренского (2008 год)
 Офицер Ордена Академических пальм (2013 год)

Примечания 

Преподаватели Нантского университета
Члены Международной академии астронавтики